P51 ou P-51 peut faire référence à :

Cinéma 
 P-51 Dragon Fighter, film américain de Mark Atkins sorti en 2014.

Domaine militaire 
 HMS Unseen (P51), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 LÉ Róisín (P51), un navire de la Marine irlandaise ; 
 North American P-51 Mustang, un avion de chasse américain.

Médecine 
 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres